Andrew Ebbett (né le  à Vernon, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Silverbacks de Salmon Arm || LHBC ||60 ||45 ||39 ||84 ||54 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Wolverines du Michigan || NCAA ||43 ||9 ||18 ||27 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2003-2004|| Wolverines du Michigan || NCAA||43 ||9 ||28 ||37 ||56 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Wolverines du Michigan || NCAA||40 ||6 ||31 ||37 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 2005-2006|| Wolverines du Michigan || NCAA||41 ||14 ||28 ||42 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Senators de Binghamton || LAH ||71 ||26 ||39 ||65 ||44 || -|| -|| -|| -|| -
|-  
| 2007-2008|| Pirates de Portland || LAH||74 ||18 ||54 ||72 ||66 ||18 ||6 ||11 ||17 ||4 
|-
| 2007-2008|| Ducks d'Anaheim || LNH||3 ||0 ||0 ||0 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH||29 ||10 ||19 ||29 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ducks d'Anaheim || LNH||48 ||8 ||24 ||32 ||24 ||13 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-  
| 2009-2010|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 2||0 ||0 ||0 || 0||-||-||-||-||-
|-   
| 2009-2010 || Blackhawks de Chicago|| LNH|| 10 ||1 ||0 ||1 ||2 ||-||-||-||-||- 
|-   
| 2009-2010 || Wild du Minnesota|| LNH|| 49 ||8|| 6 ||14 ||6 ||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011 ||Rampage de San Antonio ||LAH || 37|| 11|| 27|| 38|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Coyotes de Phoenix ||LNH || 33|| 2|| 3|| 5|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 ||Canucks de Vancouver || LNH || 18|| 5|| 1|| 6|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago ||LAH || 37|| 11|| 21|| 32|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 28|| 1|| 5|| 6|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 44 || 13 || 27 || 40 || 28 || 6 || 2 || 6 || 8 || 14
|-
|2013-2014 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 44 || 17 || 27 || 44 || 12 || 8 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
|2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 24 || 1 || 5 || 6 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || CP Berne || LNA || 19 || 4 ||9 || 13 || 10 || 14 || 5|| 10|| 15 || 0
|-
|2016-2017||CP Berne||LNA|| 34 || 9 || 16 || 25 || 8 || 16 || 8 || 12 || 20 || 8
|-
|2017-2018||CP Berne||NL|| 48 || 14  || 34 || 	48 || 10 ||11 || 2||12 ||14 ||4 
|-
|2018-2019||CP Berne||NL|| 45 || 14  || 19 || 33 || 37 ||18 || 1 || 10 ||11 || 2 
|-
|2019-2020||CP Berne||NL|| 47 || 13 || 19 || 32 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| EHC Munich || DEL || 16 || 2 || 1 || 3 || 4 || 2|| 1|| 0|| 1|| 0

| 224 || 26 || 45 || 71 || 50 || 19 || 1 || 2 || 3 || 8

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || align=left|

Notes et références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Vernon (Colombie-Britannique)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du CP Berne
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du EHC Munich